Bileća est un toponyme qui peut désigner :
Bileća, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans la République serbe de Bosnie ;
Bileća, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad.